Fítia pode significar:

 Fítia, esposa de Admeto do Epiro.
 Fítia, a mãe de Pirro.
 Fítia (filha de Alexandre II de Epiro), bisneta da anterior, casou-se com Demétrio II da Macedónia.

Desambiguação